«Тигр душится динамитом» () — комедийный приключенческий фильм французского режиссёра Клода Шаброля, выпущенный на экраны в 1965 году.

Продолжение фильма 1964 года «Тигр любит свежее мясо». Роже Анен вновь написал сценарий фильма и сыграл в нём главную роль.

Сюжет 
Луи Рапье по прозвищу Тигр (Роже Анен) направлен в Пуэнт-а-Питр (Гваделупа) для наблюдения за перегрузкой сокровищ с затонувшего корабля. Группа пиратов-революционеров похищает сокровища, намереваясь продать их международной террористической организации Орчид. Тигр требует, чтобы французские власти немедленно арестовали революционеров, но, опасаясь всеобщей забастовки, полиция не предпринимает никаких мер. Тигр вынужден действовать в одиночку в парализованной стране, так как, несмотря на бездействие властей, революционеры смогли спровоцировать забастовку. Наряду с Тигром охоту за сокровищами ведут также американские, русские и немецкие шпионы, которые хотят заполучить редкий минерал, который играет огромное значение для развития вооружений. Но он в любой момент может оказаться в руках Орчид.

В ролях 
 Роже Анен — Луи Рапье, Тигр
 Маргарет Ли — Памела Митчам / Патриция Джонсон
 Мишель Буке — Жак Верморель
 Микаела Пиньятелли — Сарита Санчес
 Карлос Казаравилла — Риккардо Санчес
 Хосе Ньето — Пепе Ньето
 Хозе Мария Каффарел — Полковник Понтарлье
 Жорж Риго — Комендант Демерек
 Роже Дюма — Дюве

Примечания 

Приключенческие фильмы Франции
Приключенческие фильмы Испании
Приключенческие фильмы Италии
Кинокомедии Франции
Кинокомедии Испании
Кинокомедии Италии
Детективные фильмы Франции
Детективные фильмы Испании
Детективные фильмы Италии
Фильмы Испании 1965 года